Oettl ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Oettl (1794–1866), deutscher Geistlicher, Bischof von Eichstätt

 Quirin Oettl (* 1999), deutscher Schauspieler
 Yannik Oettl (* 1996), deutscher Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Oettel
 Öttl